Church of the Holy Trinity ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of the Holy Trinity (Maryland), NRHP-Nr. 02001580
 Church of the Holy Trinity (Mississippi), NRHP-Nr. 78001633
 Church of the Holy Trinity (North Carolina), NRHP-Nr. 98000688
 Church of the Holy Trinity (Pennsylvania), NRHP-Nr. 73001660
 Church of the Holy Trinity (South Carolina), NRHP-Nr. 82003869

Siehe auch:
 Holy Trinity Episcopal Church